Имшега́л — топоним:

 Имшегал — село в Тарском районе Омской области.
 Имшегал — река в Тарском районе Омской области.